Konrad Zitelmann ist der Name folgender Personen:

* Konrad Zitelmann (Verwaltungsjurist) (Pseudonym Konrad Ernst; 1814–1889), deutscher Verwaltungsbeamter, Versicherungsmanager und Schriftsteller
 Konrad Zitelmann (1854–1897), deutscher Jurist und Schriftsteller, siehe Konrad Telmann